Marescotti – antica famiglia ghibellina di Bologna, con rami a Siena, Firenze, Roma.
 Marescotti-Ruspoli – famiglia italiana
 Antonio Marescotti – medaglista e scultore italiano
 Galeazzo Marescotti – cardinale italiano
 Giacinta Marescotti a volte citata come Mariscotti – religiosa italiana, venerata come santa
 Raniero Marescotti – cardinale italiano
 Raniero Marescotti – nobile italiano
 Francesco Maria Marescotti Ruspoli – nobile italiano
 Luigi Aldrovandi Marescotti – diplomatico e politico italiano
 André-François Marescotti – compositore svizzero
 Angelo Marescotti – economista e politico italiano
Alessandro Marescotti – professore italiano
 Ivano Marescotti – attore italiano
 Pietro Abbati Marescotti – matematico italiano

Pagine correlate 
Palazzo Marescotti